Keskisenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskisenjärvi (sjö i Finland), Kajanaland, 
 Keskimmäinen (sjö), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar